Haiduck steht für:
Hermann Haiduck (* 1938), deutscher Kunsthistoriker und Restaurator
Heiducken